Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Tartar :

le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1702 et réduit au sixième rang en 1720 ;
 le , le navire susmentionné, reconstruit en 1733 en tant que sixième rang de 20 canons, lancé en 1734 et mis au rebut en 1755 ;
le , un navire de sixième rang de 28 canons lancé en 1756 et échoué en 1797 ; 
le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1801 et échoué en 1811 ; 
le , un navire de cinquième rang de 36 canons lancé en 1814 et mis au rebut en 1859 ; 
le , commandé en tant que corvette russe sous le nom de Wojn à un chantier naval de la Tamise, mais saisi par la Grande-Bretagne pendant sa construction, lancé en 1854 et mis au rebut en 1866 ;
le , croiseur torpilleur lancé en 1886 et vendu en 1906 ; 
le , un destroyer lancé en 1907 et vendu en 1921 ;
le , un destroyer lancé en 1937 et vendu en 1948 ;
le , une frégate lancée en 1960 et vendue à l'Indonésie en 1984.

Voir aussi 
 

Tartar